George Neville peut désigner :
 George Neville (1407-1469),  Latimer ;
 George Neville (1432-1476), évêque d'Exeter, puis archevêque d'York ;
 George Neville (1457-1483),  de Bedford ;
 George Neville (c.1469-1535),   Bergavenny, noble anglais, gouverneur des Cinq-Ports ;
 George Neville Watson (1886-1965), mathématicien anglais.